Высшее духовное начало:

 у гностиков — пневма;
 у теософов —  или монада.

См. также 
 Духовность | Индивидуальность